Бельведере-ди-Спинелло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Кротоне.

Население составляет 2470 человек, плотность населения составляет 82 чел./км². Занимает площадь 30,19 км². Почтовый индекс — 88824. Телефонный код — 0962.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Maria Addolorata), празднование в первый вторник июня.

Ссылки 
 http://www.belvederespinello.it/comune.htm